Castrocalbón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrocalbón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Castrocalbón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar